

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 4 podstawowe
 Moczydła – część miasta Głowno
 Moczydła – część wsi Mszanna w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Wola Uhruska
 Moczydła – przysiółek wsi Prusicko w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Nowa Brzeźnica
 Moczydła – przysiółek wsi Kodrąb w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kodrąb
 Moczydła – przysiółek wsi Małecz w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia
 Moczydła – część wsi Suserz w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny
 Moczydła – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Jakubów
 Moczydła – przysiółek wsi Florencja w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Moczydła – część wsi Szemud w woj. pomorskim, w pow.wejherowskim, w gminie Szemud
 Moczydła – część wsi Jankowice w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Świerklany
 Moczydła – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Drawsko
 Moczydła – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały
 Moczydła – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Dobra

Zobacz też 
 Nowe Moczydła, Stare Moczydła
 Moczydło